Носовский сельсовет

 Носовский сельсовет — в Волоколамском районе Московской области (до 1939)
 Носовский сельсовет — в Луховицком районе Московской области (до 1994)